Heinemann är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Alexander Heinemann
 Edward Heinemann
 Fritz Heinemann, flera personer
 Fritz Heinemann (filosof) (1889–1970), tysk filosof
 Fritz Heinemann (konstnär) (1864–1932), tysk skulptör
 Gustav Heinemann
 Karl Heinemann
 Kerstin Heinemann
 Lothar von Heinemann
 Otto von Heinemann
 Paul Heinemann
 Peter-Paul Heinemann
 Thomas Heinemann
 Wilhelm Heinemann

Tyska efternamn